Franciaország
Lapeyrouse, település Ain megyében
Lapeyrouse, település Puy-de-Dôme megyében